«Полице́йские и во́ры» (, ) — гонконгская криминальная драма. Первая режиссёрская работа Алекса Чёна. Вышедшая в свет на больших экранах Гонконга во второй половине 1979 года, картина достигла финансового успеха и получила одобрение кинокритиков. Заглавную песню фильма «» исполнил .

Сюжет 
Сержант полиции Гонконга Чань Лапкэй получает к себе в напарники от заместителя начальника Чау новичка по имени Вин. Они оба, а также остальные члены команды Лапкэя преуспевают в уничтожении банды грабителей. Тем не менее лидеру шайки Пиу удаётся скрыться, после чего преступник начинает мстить не только участвовавшим в устранении полицейским, но и членам их семей.

В ролях 
  — Чань Лапкэй
  — заместитель начальника Чау
  — Вин
 Лау Ситай — Дженни
 Чань Чиквай — По
 Хёй Пинсам — Пиу
 Чён Кавай — Кён
 Чань Сиутик — сын Лапкэя Нгаучай
  — полицейский суперинтендант Пхан (камео)
  — Джонни (камео)
 Деннис Чань — полицейский (камео)

Прокат и сборы 
Гонконгская премьера в кинотеатральном прокате состоялась 6 ноября 1979 года. Шестнадцать дней (завершение кинопроката — 21 ноября) принесли фильму выручку в размере  HK$. В общем списке сборов в Гонконге по итогам года «Полицейские и воры» расположились за кинолентой «Лам Сайвин».

Отзывы 
Питер Нэпстад на сайте The Illuminated Lantern оценивает «Полицейских и воров» в 3 балла из 4 с пометкой «рекомендовано». Режиссура Алекса Чёна, по его мнению, обладает смелым и энергичным стилем. Через «непринуждённые и настоящие» образы полицейских фильм формирует «приближенное к жизни» чувство. Недовольство вызывает у критика сюжетный ход, когда плохой парень в противостоянии с хорошим устраивает неприятности членам семьи последнего, и тем не менее, благодаря «качественному актёрскому мастерству и режиссуре» он становится терпимым, и «некоторые захватывающие и мощные сцены задерживаются в памяти». Положительно Нэпстад оценивает музыку Тедди Робина, хотя считает, что вступительная сцена с песней в его исполнении «стилистически не вписывается». Отдельно критик хвалит актёрскую игру Вон Чуна, которую он называет «без труда убедительной и выигрышной». В заключении Нэпстад признаётся, что игра Вон Чуна и «сильный» актёрский состав «эмоционально захватили» его, несмотря на многочисленные недостатки.

Джеймс Мадж в отзыве на сайте, посвящённом азиатским фильмам, easternKicks.com, ставит фильму 4 балла из максимальных 5. Мадж считает картину «интересным предшественником» фильмов жанра «героического кровопролития» (heroic bloodshed) гонконгского боевого кино 1980-х из-за наличия смеси мелодрамы и кровавых перестрелок. Автор пишет, что «фокусируясь на темах братства и справедливости, режиссёр Чён умудряется эффективно построить своих персонажей и их различные взаимоотношения, не замедляя темп и не жертвуя взрывным действием, которого предостаточно». В целом, с точки зрения критика, режиссура Чёна «превосходна во всём». Высокой оценке подвергается монтаж и работа оператора в сценах действия — чтобы сделать их напряжёнными, применялись «крепкий монтаж и новаторская работа камеры». Общее мнение автора рецензии таково, что фильм «не только выдержал испытание временем, но и даже выгодно отличается от подавляющего большинства современных жанровых работ Гонконга».

Комментарии

Примечания

Ссылки 
   
 «Полицейские и воры»  на сайте   
 «Полицейские и воры»  на сайте 

Детективные фильмы Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке